Conifaber är ett släkte av spindlar. Conifaber ingår i familjen krusnätsspindlar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Krusnätsspindlar
Conifaber